cause of death (ang.) – przyczyna śmierci
 Cause of Death – album  deathmetalowego zespołu Obituary
 Cause of Death – gra komputerowa z 2010
 Cóż złego uczynił (Cause of Death) – powieść Patricii Cornwell